Braude ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Janno Braude (1873–1945), russisch-US-amerikanischer Erfinder
 Markus Braude (1869–1949), polnischer Rabbi und zionistischer Politiker
 Semen Braude (1911–2003), ukrainischer Physiker und Radioastronom

Braude steht für:
 Braude (Mondkrater), benannt nach Semen Braude